4233 Pal'chikov è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1977, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3998840 UA e da un'eccentricità di 0,1865622, inclinata di 3,82854° rispetto all'eclittica.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1977
Pal'chikov